Calanda (gemeente), een gemeente in Spanje.
Calanda (berg), een berg in Zwitserland.